Му́ринов — русская фамилия; известные носители: 
 Муринов, Владимир Яковлевич (1863—1919) — прозаик, публицист, издатель, книготорговец.
 Муринов, Юрий Ильич (род. 1942) — советский и российский учёный и педагог в области физической химии.